Oleśnica (district)
Oleśnica (gemeente in powiat Oleśnicki)
Oleśnica (gemeente in powiat Staszowski)
Oleśnica (stad in powiat Oleśnicki)
Station Oleśnica, station in deze plaats
Oleśnica (Święty Krzyż), een dorp